

Persone 
 Franz Tetzner – etnologo, scrittore e pubblicista tedesco
 Hans Tetzner – calciatore olandese che giocava come difensore
 Heinz Tetzner – pittore e grafico tedesco
 Lisa Tetzner – scrittrice tedesca